Horde steht für:

 Horde, eine umherziehende Bande oder Rotte; insbesondere mongolischer oder tatarischer Stammes- oder Heeresverband
 Horde (Wildbeuter), ethnologisch eine Gruppe von Jägern und Sammlern
 Horde (Framework), freie webbasierte Groupware
 Horde (Halbleitertechnik), Halterung für mehrere Siliziumscheiben

 Horde (Band), australische  Metal-Band (ab 1994)
 Die Horde, original La Horde, französischer Horrorfilm (2009)
 The Horde, Computer-Strategiespiel für den 3DO (1994)

Siehe auch:
 Hörde (Begriffsklärung)